Куттс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Куттс, Алишия (род. 1987) — австралийская пловчиха.
 Куттс, Джозеф (род. 1945) — католический архиепископ, кардинал, ординарий архиепархии Карачи.
 Куттс, Иэн — английский кёрлингист.

См. также 
 Канадская деревня Кутс, погранпереход в американский штат Монтана.